Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 1982 года прошёл с 25 по 28 августа на национальном стадионе Каира, Египет.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике